Rachinger ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Rachinger, österreichischer Hauben-Koch und Mitinhaber des Mühltalhofs
 Johanna Rachinger (1960), österreichische Theaterwissenschaftlerin, Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek
 Philip Rachinger (1989), österreichischer Hauben-Koch
 William Albert Rachinger (1927), siehe Rachinger-Korrektur

Siehe auch:

 Johanna Eckl geb. Rachinger, Mitinhaberin des Mühltalhofs
 Barbara Koch Rachinger, Publizistin und Unternehmerin